Семенки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Семенки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Семенки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Семенки — деревня в Зуевском районе Кировской области.

Украина 
 Семенки — село в Немировском районе Винницкой области.
 Семенки — село в Барском районе Винницкой области.